Mike Logan – musicista e cantante inglese
 Mike Logan – giocatore di football americano statunitense, dei Pittsburgh Steelers
 Mike Logan – personaggio delle serie televisive Law & Order - I due volti della giustizia e Law & Order: Criminal Intent e del film Omicidio a Manhattan